Holland Ladies Tour 2021 (af hensyn til sponsor omtalt Simac Ladies Tour) er den 23. udgave af det hollandske etapeløb Holland Ladies Tour. Cykelløbets seks etaper bliver kørt fra 24. til 29. august 2021 hvor det slutter i Arnhem. Løbet er en del af UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige 23. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's World Tour 2021